Barvířka může být

 Barvířka (odrůda vína)
 Barvířka (usedlost) - usedlost v Praze 5-Smíchově
 Barvířka (Krhová) - ulice v obci Krhová, okres Vsetín